Baczewski ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Baczewski (1890–1958), preußischer Abgeordneter des Bundes der Polen preußischer Staatsangehörigkeit
 Marek Krystian Emanuel Baczewski (* zwischen 1963 und 1967), polnischer Dichter, Prosaschriftsteller und Literaturkritiker

Baczewski steht für:
 J. A. Baczewski, ehemals polnisches Unternehmen in Wien